Ки́ра Петро́вна Смирно́ва (5 мая 1922, Калуга — 4 января 1996, Москва) — советская и российская артистка эстрады, пародистка, исполнительница лирических песен и романсов, актриса. Заслуженная артистка Российской Федерации (1995).

Биография 
Родилась 5 мая 1922 года в Калуге. Выросла в музыкальной среде, рано научилась играть на гитаре и фортепиано. После переезда в Москву окончила школу (июнь 1941 года) и поступила на завод, выпускавший гранаты. Принимала участие в заводской самодеятельности, где её заметил режиссёр М. Альтшуль. Он пригласил Смирнову в руководимый им фронтовой театр, в котором она выступала в годы Великой Отечественной войны — играла в скетчах, танцевала, пела сатирические куплеты и лирические песни, исполняла пародии. После войны работала корректором в газете «Московский комсомолец».

С начала 1950-х годов выступала с пародиями (большинство были написаны её мужем — детским поэтом и переводчиком Борисом Заходером). За пародийный номер «У попа была собака» (на Клавдию Шульженко, Александра Вертинского, Рашида Бейбутова и Людмилу Лядову) получила премию на первой Театральной весне (1956). Начав с имитации конкретных артистов, Смирнова перешла к сатирическому показу всевозможных штампов, наигрыша, вульгарности, пошлости в искусстве. Её обозрение конца 1950-х годов «По театрам и концертным залам» было включено в программу Московского мюзик-холла «Когда зажигаются звёзды» (1960).

Великолепная актёрская техника, от природы поставленный голос, тонкий вкус и музыкальность помогали актрисе создавать острые, гротесковые «портреты» осмеиваемых явлений, доводя их до карикатуры (например, киноартист, сыгравший палочку Коха в фильме «Жизнь микроба», но претендующий на роль «звезды»).

В начале 1960-х годов Смирнова меняет амплуа и начинает исполнять лирические песни и городские романсы. Одной из первых не-пародийных программ была: «Кира Смирнова поёт песни Новеллы Матвеевой» (1964) — поэтессы и барда, которую артистка фактически открыла для широкой публики.

В 1962 году гастролировала в Париже с Московским мюзик-холлом, а затем в 1964 году по приглашению директора парижской «Олимпии» Б. Кокатрикса выступала там с сольным отделением.

На протяжении 1990-х годов неоднократно участвовала в передаче Э. Успенского «В нашу гавань заходили корабли» на Радио России.

Скончалась 4 января 1996 года в Москве, на 74-м году жизни. Похоронена на Миусском кладбище.

Фильмография

Роли в кино 
 1967 — Арена
 1972 — Стоянка поезда — две минуты — Глафира Мироновна
 1978 — Шла собака по роялю — Баба Маланья

Озвучивание мультфильмов 
 1966 — Про злую мачеху — незнакомая бабушка
 1979 — Волшебное кольцо — Маремьяна
 1986 — Архангельские новеллы — Перепелиха
 1988 — Смех и горе у Бела моря — Маремьяна / Перепелиха
 1994 — Фантазёры из деревни Угоры — Баба-Яга

Дискография 
 Театр «Кругозор». Во всех ролях — Кира Смирнова [спектакль «Диапазоны пародии» (пародии на неназванных солистку Большого театра и исполнительницу русских народных песен (возможно, Лидию Русланову), Владимира Канделаки и Иму Сумак)]. — Журнал «Кругозор», 1964, № 4, с. 3 стр. обложки, 9 звуковая стр.
 Песни Новеллы Матвеевой: Кисть художника; Ах, как долго; Жил кораблик; Видишь, зелёным бархатом; С чемоданом; Дождь, дождь осенний; Поскорей наполним; Раз весёлые цыгане; В тиши весенней; Возле речной волны; Летняя ночь была; Ой, Миссури; Набегают волны синие; В закатных тучах. — Фирма грамзаписи «Мелодия», 1964.
 Зайка-почтальон: музыкальная сказка (роль Сороки). — Фирма грамзаписи «Мелодия», 1979.
 «Происшествие в стране Мульти-Пульти» (музыкальная сказка Аркадия Хайта) (роль Шапокляк). — Фирма грамзаписи «Мелодия», 1981.
 В нашу гавань заходили корабли (песни городских дворов и окраин): Журавли над Колымой, Когда в море горит бирюза, Эта роща, Трошка (с Григорием Гладковым), Я иду по не нашей земле, Есть в Боливии маленький дом, Чуйский тракт (с Григорием Гладковым), Маруся отравилась, Жена алкоголика, Пролетарочка, Вам никогда не позабыть меня, Девушка из Нагасаки, Сестрица, Бублики (с Зиновием Гердтом), Девушка из маленькой таверны. — М., 1995.
 Игра в классиков (песни на стихи Андрея Усачёва). — 2003.

Сочинения 
 О жанре музыкальной пародии // Мастера искусства советуют. — М., 1964.

Примечания

Литература 
 Линецкая М. От пародии к лирической песне // Советская эстрада и цирк. — 1963. — № 5. — С. 6-7.
 Кузнецова О. А. Смирнова Кира Петровна // Эстрада России. XX век: Лексикон / М-во культуры Российской Федерации. Гос. институт искусствознания. — М.: РОССПЭН, 2000. — С. 554.

Ссылки 
 Записи Киры Смирновой
 Список записей Киры Смирновой и песня "Журавли над Колымой" в ее исполнении

Артисты Москонцерта
Похороненные на Миусском кладбище